Remetea peut désigner différents lieux en Roumanie :

Communes

 Remetea, dans le județ de Bihor
 Remetea, dans le județ de Harghita
 Remetea Chioarului, dans le județ de Maramureș
 Remetea Mare, dans le județ de Timiș

Villages

 Remetea, dans la commune de Meteș, județ d'Alba
 Remetea, district de la ville de Târgu Mureș, préfecture du județ de Mureș
 Remetea Oaşului, dans la commune de Orașu Nou, județ de Satu Mare
 Remetea Mică, dans la commune de Mașloc, județ de Timiș
 Remetea ogănici, dans la commune de Fârliug, județ de Caraș-Severin
 Remetea Luncă, dans la commune de Mănăștiur, județ de Timiș